Tarentaise (streek), een gebied in de Savoie
Tarentaise (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire